Сезон ФК «Ейбар» 2015—2016 - 75-й за ліком сезон футбольного клубу Ейбар і його другий сезон у найвищій лізі іспанського футболу. У сезоні 2014—2015 клуб посів 18-те місце й вибув з Ла-Ліги, але його відновили в турнірі через адміністративне вилучення клубу Ельче, що його запровадила Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Склад команди

Командна статистика 
{|cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" style="text-align: center; font-size: 85%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse; "
|- style="background:#8B0000; color:white;"
! rowspan="2"| Номер
! rowspan="2"| Позиція
! rowspan="2"| Гравець
! rowspan="2"| Вік
! rowspan="2"| Починаючи з
! colspan="5"| Ла-Ліга
! colspan="5"| Копа-дель-Рей
! rowspan="2"| Перейшов з
! rowspan="2"| Нотатки
|- style="background:#8B0000; color:white;"
! Ігри
! Хвилини
! 
! 
! 
! Ігри
! Хвилини
! 
! 
! 
|-
! colspan="17" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Воротарі
|-
|1
|ВР
|align="left"| Xabi Irureta
|
|2009

|4
|360
|0
|0
|0

|4
|540
|0
|2
|0
|align="left"|Реал Уніон
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
|13
|ВР
|align="left"| Асьєр Рієсго
|
|2015

|34
|3060
|0
|1
|0

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"|Осасуна
|
|-
|25
|ВР
|align="left"| Jaime Jimenez
|
|2014

|0
|0
|0
|0
|0

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"|Реал Вальядолід
|
|-
! colspan="17" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Захисники
|-
|2
|ЦЗ
|align="left"| Йон Ансотегі
|
|2016

|8
|542
|0
|0
|0

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"|Реал Сосьєдад
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
|3
|ЦЗ
|align="left"| Александар Пантич
|
|2015

|20
|1677
|0
|6
|0

|3
|206
|0
|0
|0
|align="left"|Вільярреал (в оренді)
|
|-
|4
|ЦЗ
|align="left"| Іван Раміс
|
|2015

|23
|1794
|0
|8
|1

|2
|154
|0
|1
|0
|align="left"|Леванте
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
|15
|ЦЗ
|align="left"| Мауро дос Сантос
|
|2015

|31
|2682
|0
|7
|0

|2
|180
|0
|1
|0
|align="left"|Альмерія
|
|-
|16
|КЗ
|align="left"| Лільйо
|
|2013

|10
|549
|0
|5
|1

|3
|170
|0
|1
|0
|align="left"|Alcoyano
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
|17
|ЛЗ
|align="left"| Давид Хунка
|
|2015

|31
|2335
|0
|8
|0

|2
|163
|0
|0
|0
|align="left"|Жирона
|
|-
|19
|ЛЗ
|align="left"| Антоніо Луна
|
|2015

|15
|1001
|0
|2
|0

|3
|197
|0
|2
|0
|align="left"| Астон Вілла
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
|23
|ЦЗ
|align="left"| Борха Екіса
|
|2014

|4
|188
|0
|1
|0

|3
|270
|0
|0
|0
|align="left"|Атлетік (Більбао)
|
|-
|33
|ЦЗ
|align="left"| Imanol Corral
|
|2016

|1
|1
|0
|0
|0

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"|Юнацька система
|
|-
! colspan="17" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Півзахисники
|-
|5
|ПЗ
|align="left"| Гонсало Ескаланте
|
|2015

|34
|2829
|3
|15
|0

|2
|160
|0
|0
|1
|align="left"| Катанія
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
|6
|ОП
|align="left"| Йосип Радошевич
|
|2016

|8
|405
|0
|2
|1

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"| Наполі (в оренді)
|
|-
|7
|ПЗ
|align="left"| Андер Капа (віце-капітан)
|
|2012

|36
|3122
|2
|12
|0

|1
|90
|0
|0
|0
|align="left"|Юнацька система
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
|8
|АП
|align="left"| Інуї Такасі
|
|2015

|27
|1627
|3
|1
|0

|2
|135
|0
|0
|0
|align="left"| Айнтрахт (Франкфурт-на-Майні)
|
|-
|11
|ПЗ
|align="left"| Ізет Хайрович
|
|2015

|7
|174
|0
|0
|0

|2
|172
|1
|0
|1
|align="left"| Вердер Бремен (в оренді)
| 
|- bgcolor="#EFEFEF"
|14
|ПЗ
|align="left"| Дані Гарсія (капітан)
|
|2014

|35
|3056
|0
|15
|0

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"|Реал Сосьєдад
|
|-
|20
|ПЗ
|align="left"| Кеко Гонтан
|
|2015

|29
|2315
|3
|5
|1

|3
|145
|0
|0
|0
|align="left"|Альбасете
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
|22
|АП
|align="left"| Жота
|
|2016

|13
|689
|0
|1
|0

|0
|0
|0
|0
|0
|align="left"| Брентфорд (в оренді)
|
|-
|24
|ПЗ
|align="left"| Адріан Гонсалес
|
|2015

|32
|2230
|5
|6
|0

|4
|305
|0
|0
|0
|align="left"|Ельче
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
|28
|ПЗ
|align="left"| Iñigo Barrenetxea
|
|2015

|1
|2
|0
|0
|0

|2
|135
|0
|0
|0
|align="left"|Юнацька система
|
|-
|29
|ПЗ
|align="left"| Asier Etxaburu
|
|2015

|0
|0
|0
|0
|0

|1
|46
|0
|0
|0
|align="left"|Юнацька система
|
|-
! colspan="17" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападники
|-
|9
|НП
|align="left"| Серхі Енріч
|
|2015

|38
|2420
|9
|4
|0

|3
|162
|2
|0
|0
|align="left"|Нумансія
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
|18
|НП
|align="left"| Борха Бастон
|
|2015

|36
|2577
|18
|3
|0

|3
|180
|1
|1
|0
|align="left"|Атлетіко (Мадрид) (в оренді)
|
|-
|21
|НП
|align="left"| Saúl Berjón
|
|2014

|29
|1400
|4
|1
|0

|2
|180
|1
|0
|0
|align="left"|Реал Мурсія
|
|-
! colspan="17" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Departed during season
|-
|–
|ЦН
|align="left"| Мікель Арруабаррена
|
|2009

|6
|56
|1
|0
|0

|2
|180
|1
|0
|0
|align="left"| Легія
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
|–
|АП
|align="left"| Едді Ісрафілов
|
|2015

|6
|207
|0
|2
|0

|3
|170
|0
|1
|0
|align="left"|Реал Мурсія (в оренді)
|
|-
|–
|НП
|align="left"| Сімоне Верді
|
|2015

|9
|290
|0
|2
|0

|4
|315
|1
|0
|0
|align="left"| Мілан (в оренді)
|

З юнацького складу

Трансфери

Пішли

Прийшли

Змагання

Усі турніри

Статистика

Товариські 

Час початку вказано за CET.

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі 
Час початку вказано за CET і CEST.

Результати 

{|cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" style="text-align: center; font-size: 85%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|-style="background:#8B0000; color:white;
!Регіон || Команда || Рахунок удома || Рахунок у гостях
|-
|style="text-align: center;" rowspan="4"|||align="left"|Гранада
|bgcolor=#BBF3BB|5–1
|bgcolor=#BBF3BB|1–3
|-
|align="left"|Малага
|bgcolor=#FFBBBB|1–2
|bgcolor=#FFFFBB|0–0
|-
|align="left"|Реал Бетіс
|bgcolor=#FFFFBB|1–1
|bgcolor=#BBF3BB|0–4
|-
|align="left"|Севілья
|bgcolor=#FFFFBB|1–1
|bgcolor=#FFBBBB|0–1
|-
|style="text-align: center;" rowspan="4"|||align="left"|Атлетіко (Мадрид)
|bgcolor=#FFBBBB|0–2
|bgcolor=#FFBBBB|1–3
|-
|align="left"|Хетафе
|bgcolor=#BBF3BB|3–1
|bgcolor=#FFFFBB|1–1
|-
|align="left"|Райо Вальєкано
|bgcolor=#BBF3BB|1–0
|bgcolor=#FFFFBB|1–1
|-
|align="left"|Реал Мадрид
|bgcolor=#FFBBBB|0–2
|bgcolor=#FFBBBB|4-0
|-
|style="text-align: center;" rowspan="3"|||align="left"|Леванте
|bgcolor=#BBF3BB|2–0
|bgcolor=#FFFFBB|2–2
|-
|align="left"|Валенсія
|bgcolor=#FFFFBB|1–1
|bgcolor=#FFBBBB|4-0
|-
|align="left"|Вільярреал
|bgcolor=#FFBBBB|1–2
|bgcolor=#FFFFBB|1–1
|-
|style="text-align: center;" rowspan="2"|||align="left"| Атлетік (Більбао)
|bgcolor=#BBF3BB|2–0
|bgcolor=#FFBBBB|5–2
|-
|align="left"|Реал Сосьєдад
|bgcolor=#BBF3BB|2–1
|bgcolor=#FFBBBB|2–1
|-
|style="text-align: center;" rowspan="2"|||align="left"|Барселона
|bgcolor=#FFBBBB|0-4
|bgcolor=#FFBBBB|3–1
|-
|align="left"|Еспаньйол
|bgcolor=#BBF3BB|2–1
|bgcolor=#FFBBBB|4–2
|-
|style="text-align: center;" rowspan="2"|||align="left"| Сельта Віго
|bgcolor=#FFFFBB|1–1
|bgcolor=#FFBBBB|3–2
|-
|align="left"|Депортіво
|bgcolor=#FFFFBB|1–1
|bgcolor=#FFBBBB|2–0
|-
|||align="left"|Лас-Пальмас
|bgcolor=#FFBBBB|0–1
|bgcolor="#BBF3BB"|0–2
|-
|||align="left"|Спортінг Хіхон
|bgcolor=#BBF3BB|2–0
|bgcolor=#FFBBBB|2–0

Копа-дель-Рей 

Час початку вказано за CET і CEST.

Примітки

Посилання 
Club's official website

Сегунда Дивізіон Eibar
Сезони ФК «Ейбар»